

Гіллсдейл — місто, штат Мічиган
 Гіллсдейл — місто, штат Нью-Джерсі
 Гіллсдейл — місто, штат Нью-Йорк
 Гіллсдейл — місто, штат Оклахома
 Гіллсдейл — селище, штат Іллінойс
 Гіллсдейл — селище, штат Міссурі
 Гіллсдейл — переписна місцевість, штат Канзас
 Гіллсдейл — переписна місцевість, штат Вайомінг